Бату́ринська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах колишнього СРСР, на честь українського міста Батурин.

Батуринська вулиця — вулиця в місті Бровари.
 Батуринська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Батуринська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Батуринська вулиця — вулиця в місті Ковель.
 Батуринська вулиця — вулиця в місті Конотоп.
 Батуринська вулиця — вулиця в місті Кривий Ріг.
 Батуринська вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Батуринська вулиця — вулиця у місті Львів.
 Батуринська вулиця — вулиця в місті Марганець.
 Батуринська вулиця — вулиця в місті Сокиряни.
 Батуринська вулиця — вулиця в місті Суми.
 Батуринська вулиця — вулиця в місті Умань.
 Батуринська вулиця — вулиця в місті Харків.

Батуринська вулиця — вулиця в місті Воронеж.
 Батуринська вулиця — вулиця в місті Краснодар.
 Батуринська вулиця — вулиця в місті Ростов-на-Дону.

Вулиці